Hygebald est un nom vieil-anglais composé des éléments  et . Il peut aussi être orthographié Hygbald, Higbald ou Hybald.

  (mort vers 690) est un abbé du Lindsey considéré comme saint après sa mort.
 Hygbald (mort en 803) est évêque de Lindisfarne de 780 à sa mort.

Anthroponyme anglo-saxon